Брене́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Фер-ан-Тарденуа. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02120.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 199 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 128 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 84 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 84 активных жителей работали 80 человек (46 мужчин и 34 женщины), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 44 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бренель

Коммуны департамента Эна